Roermondsepoort (Venlo), een van de drukste verkeerspleinen in de Nederlandse gemeente Venlo
 Roermondsepoort (Vesting Venlo), was een van de vier hoofdpoorten in de vestingwerken van de Nederlandse stad Venlo